Джед Фэйр () — американский музыкант; композитор, гитарист и вокалист альтернативной рок-группы Half Japanese. Фэйр сотрудничал с некоторыми известными музыкантами альтернативного рока, в частности Дэниелом Джонстоном, Джоном Зорном, Фредом Фритом, Морин Такер, Ричардом Хэллом, Юрием Ландманом и Тёрстоном Муром.

Дискография 
 The Zombies of Mora-Tau EP7 (UK Armageddon) 1980 (Press) 1982
 Everyone Knew … But Me (Press) 1982
 Between Meals — Oh No I Just Knocked Over a Cup of Coffee (Iridescence) 1983
 Monarchs (Iridescence) 1984
 Best Wishes (Iridescence) 1987
 Jad Fair & Kramer — Roll Out the Barrel (Shimmy-Disc) 1988
 Great Expectations (Ger. Bad Alchemy) 1989
 Attack of Everything no CD — Jad Fair (Paperback — 1990)
 Coo Coo Rocking Time — Coo Coo Party Time (50 Skidillion Watts) 1990
 Greater Expectations (Psycho Acoustic Sounds/T.E.C. Tones) 1991
 Jad Fair EP — Jad Fair (LP Record — 1991)
 Jad Fair and the Pastels — This Could Be the Night EP (UK Paperhouse) 1991
 No. 2: Jad Fair and the Pastels (UK Paperhouse) 1992
 I Like It When You Smile (UK Paperhouse) 1992
 Jad Fair/Jason Willett/Gilles Rieder (UK Megaphone) 1992
 Workdogs in Hell — Workdogs in Hell (1993)
 Jad & Nao — Half Robot (UK Paperhouse) 1993
 Mosquito — Oh No Not Another Mosquito My House Is Full of Them! (Psycho Acoustic Sounds) 1993
 Mosquito — Time Was (ERL/Smells Like) 1993 (Aus. Au-go-go) 1993
 Mosquito — UFO Catcher (Japan. Time Bomb) 1993
 Mosquito — Cupid’s Fist (Hol. Red Note) 1994
 Greater Expectations — Jad Fair (1995)
 I Like It When You Smile — Jad Fair (1995)
 Daniel Johnston and Jad Fair (1995) (50 Skidillion Watts) 1989
 SPOOKY TALES: SPIRIT SUMMONING STORIES / SPOOKY SOUNDS OF NOW [boek & cd] — Jad Fair (1997)
 Jason Willett & Jad Fair — It’s All Good, Megaphone Limited
 Jad & Nao — Half Alien (Japan. Sakura Wrechords) 1997
 Jad Fair & Kramer — The Sound of Music: An Unfinished Symphony in 12 Parts (Shimmy-Disc/Knitting Factory) 1998
 26 Monster Songs for Children — Jad Fair & David (1998)
 Roll Out The Barrel (1999) m& Kramer
 I Like Your Face — Jad Fair & Shapir-O’Rama (1999)
 ±13 cd’s (1995—2007) & Jason Willett, The Mighty Super-Heroes, Marginal Talent (MT-426)
 Monsters, Lullabies, and the Occasional Flying Saucer (1996) med Phono-Comb, (Can. Shake)
 Jad & David Fair — Best Friends (UK Vesuvius) 1996
 Jad Fair & The Shapir-O’Rama — We Are the Rage (Japan. Avant) 1996
 Jackpot, Songs and Art — Jad Fair (Paperback, 1997)
 Strange But True (1998) & Yo La Tengo
 The Sound of Music (1999) & Kramer
 The Lucky Sperms — Somewhat Humorous (Jad Fair, Daniel Johnston), 2001
 It’s Spooky (1989) med Daniel Johnston 2001
 Strobe Talbot — 20 Pop Songs, alternative tentacles, (Jad Fair, Mick Hobbs, Benb Gallaher) 2001
 Words Of Wisdom And Hope (2002) Teenage Fanclub
 We Are the Rage — Jad Fair & the Shapir-O Rama (2002)
 The Attack of Everything (Paperback + cd) — Jad Fair & Jason Willett (2002)
 Six Dozen Cookies — Jad & David Fair (2006)
 FairMoore — Steve Moore & Jad Fair (2006)
 Superfine — Jad Fair & Jason Willett (2007)
 That’s Right, Go Cats — Джед Фэйр & Юрий Ландман, 2012 LP Siluh Records, CD Thick Syrup Records

Download 
 Elenor — Jad Fair (Music Download)
 Something To Sing About — Jad Fair (Music Download)
 A Reason — Jad Fair (Music Download)
 Here Comes Roxanne — Jad Fair (Music Download)
 Smile — Teenage Fanclub & Jad Fair (Music Download)
 Stale Spaghetti — Jad Fair (Music Download)
 Sunshiney sunshine (free album)
 The Devil and Daniel Johnston (DVD — Sep 19, 2006)

Примечания 
 Bio Allmusic
 Our Band Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground 1981—1991 — Michael Azerrad (Paperback — 2002)

Ссылки 
 www.jadfair.org

Гитаристы по алфавиту